Ramalho ist der Familienname folgender Personen:

 André Ramalho (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Andressa Cavalcanti Ramalho (* 1996), brasilianische Beachvolleyballspielerin, siehe Andressa Cavalcanti
 Elba Ramalho (* 1951), brasilianische Sängerin und Songwriterin
 Eliseu Martins Ramalho (* 1952), portugiesischer Fußballspieler, siehe Eliseu (Fußballspieler, 1952)
João Ramalho (1493–1580), Exilportugiese in São Paulo, Sklavenjäger, Politiker 
 Joel Ramalho Júnior (* 1934), brasilianischer Architekt und Städtebauer
 Jonás Ramalho (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Muricy Ramalho (* 1955), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Rui Pedro Couto Ramalho (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Zé Ramalho (* 1949), brasilianischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Ramallo